Trollkarlen från Lublin kan syfta på:

 Trollkarlen från Lublin (roman) – en roman skriven av Isaac Bashevis Singer
 Trollkarlen från Lublin (film) – en film regisserad av Menahem Golan